Haffe Serulle es un escritor y dramaturgo.  Nació en Santo Domingo en [1947]. Estudió dirección e interpretación teatral en la reconocida Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y Sociología Laboral, en la Escuela de Sociología, igualmente de Madrid, España. Es uno de los dramaturgos dominicanos más reconocidos. A los 19 años de edad, Haffe Serulle escribe y estrena una de sus piezas teatrales más representativas: “Bianto y su Señor”, en el Corral de Almagro, en España. Fundó el grupo teatral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institución en la que ha llegado a ocupar importantes posiciones administrativas, docentes y artísticas. 

Fue Secretario General de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ,ç catedrático durante 25 años de la Facultad de Humanidades, Presidente de la Unión Dominicana de los Derechos Humanos y Director de la Escuela Nacional de Teatro.

Autor de más de 20 obras teatrales, cuatro libros de poesía y dos de ensayo, es autor de las novelas: Voy a matar al Presidente, Las Tinieblas del Dictador, El vuelo de los imperios, El tránsito del reloj y Los Manuscritos de Alginatho.

Recibió en dos oportunidades el Premio Nacional de Teatro. Su nombre figura en importantes enciclopedias, y en revistas extranjeras, especializadas en literatura.

OBRAS  Y NOVELAS HAFFE

                                     Entre sus obras, se encuentran:

“El Vuelo de los Imperios”

“Las tinieblas del dictador”

“Voy a matar al Presidente”

“El Tránsito del Reloj”

“Los caminos de la infancia futura”

“Los caminos del fuego”

“Los caminos del pan”

“El otro abril”

“Los manuscritos de Alginatho”

"Desnudo"

"Aleluya"

"Bianto y su señor"

"El gran carnaval"

"Kali-Gula-Bash"

"La casa de pros-tib" Una mujer descarnada cuenta su historia ante un grupo de seres que le impiden hablar. Ella se refugia en los caminos indescifrables que conducen a lo humano, usufructuaria de un valor contenido en ella desde hace siglos y que la hacen ser vínculo palpitante de la esperanza de la humanidad.

"Un sueño azul para morir" Es una producción que habla del cansancio y extravío de dos seres condenados quizás al empalago continuo de una cercanía indisoluble; en un universo minúsculo de embeleso, arrobo, dependencia afectiva, amor y desamor, vueltas y contravueltas de una antidanza donde la cadencia coreográfica se expresa en inevitables acordes e intervalos a trompicones. Esta fue la opinión del jurado que le otorgó el Premio Nacional de Teatro.

"Piromancia" Un espectáculo tejido con textos de las tragedias griegas para construir una historia universal, aunque propia, que expresa la demencia del hombre, causa de la ambición desmedida y de las exorbitantes ansias de dominación de las grandes potencias.

"Tinglado de acerro" la conciencia se convierte en el eslabón que une el desarrollo de la trama, en la que dos seres se enfrentan a la oscuridad para encontrar la luz, y así redimir a la humanidad del caos, la desigualdad y la injusticia. Deciden buscar una luz en el cielo, sin embargo, mientras más altura alcanzan, la oscuridad se vuelve más intensa. Así, mientras tratan de atrapar un destello que los guía, reconocen que deben bajar porque la oscuridad solo se combate desde ella misma.

"De arriba abajo" Haffe Serulle explica que aunque la motivación del espectáculo es crear un ambiente de magia, desde la festividad implícita en la idea del circo, decidimos desarrollar una trama, con su respectivo argumento. Así, valiéndonos de historias que todos conocemos, de enredos y conjuras entre reyes y reinas, príncipes y princesas, DE ARRIBA ABAJO nos presenta un reinado en el que predomina la magia. Aquí se celebra la coronación de un rey zanquero: el único rey zanquero que ha existido en la historia de la humanidad.

"La residencia" es una producción que aborda un inquietante recorrido por los distintos rincones de esta majestuosa casa, "otrora eje central de una realidad muy distinta a la que consideramos como verdadera", refiere su autor.

"Bachata ante mortem" La obra trata del éxtasis de la bachata y el dolor y es en contra de la violencia hacia la mujer. es un espectáculo que propone búsquedas expresivas abiertas a partir de uno de los ritmos musicales de más trascendencia social de nuestro país, la bachata. Esta se nutre de los sentimientos más abigarrados que palpitan en el pueblo dominicano, los transforma en signos y símbolos, procurando interpretar su origen y enlace.

"Los signos de la carne"

Enlaces externos
biogRafía

Escritores de República Dominicana
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Dramaturgos de República Dominicana